Vázquez de Parga puede hacer referencia a:
 Salvador Vázquez de Parga
 Luis Vázquez de Parga